Нисе:

 Нисе — коммуна во Франции в регионе Бургундия.
 Нисе, Ханси (1875—1934) — австрийская актриса театра и кино.

См. также 
 Ниса (значения)